Schastin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Jegor Jewgenjewitsch Schastin (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Jewgenjewitsch Schastin (* 1960), russisch-ukrainischer Eishockeyspieler